è un manga di Akira Toriyama, pubblicato sul numero 17 di Weekly Shōnen Jump del 1981 e composto da quindici brevi capitoletti.

Il manga è stato poi raccolto nel primo volume di Toriyama World del 1983 e successivamente nel primo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (primo volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Capitoli

Act 1: Roid Taxi
In un pianeta artificiale a forma di caffettiera chiamato Theeyehrah, viveva un giovane di nome Roid che guidava taxi. Stanco di questo pianeta il giovane vuole tornare sulla Terra ma non ha un'astronave sufficientemente grande, e mentre medita su queste cose arriva uno strano essere che parla in dialetto veneziano che gli chiede se può essere portato sul pianeta Yagona in cambio di moltissimi soldi e Roid accetta.

Act 2: Pola, la paladina della giustizia
Intanto nel pianeta naturale Komplikatzjia una paladina della giustizia di nome Pola erra con un robot in cerca di qualcuno da aiutare e decide di chiamare un taxi rubando prima dei soldi ad un passante.

Act 3: L'elica spaventosa
Vedendo il taxi spaziale, il cliente non vuole più andare ma viene costretto da Roid il quale lo lascia alla stazione per andare a prendere Pola che lo ha chiamato per un passaggio.

Act 4: Atterraggio magnifico
Il taxi di Roid viene avvistato da una pattuglia di ricognizione dell'impero Gagambo che lo attacca con un sasso ricevendo come risposta una mitragliata. Roid si scontra però contro una montagna e così cade.

Act 5: Angel Cameramen
Il robot di Pola torna a riferirle che c'è un ferito poco più avanti e le mostra una foto. Pola parte così a salvarlo.

Act 6: L'incontro tra Pola e Roid
Pola raggiunge Roid e gli propone di sposarla ma lui rifiuta affermando di esser stato chiamato da una donna e non da una ragazzina.

Act 7 : L'interesse di Pola
Pola dice ad un infelice Roid di esser stata lei a chiamarlo per farsi portare nell'impero Gagambo a cui lei vuole fare guerra ma Roid rifiuta asserendo di volersene andare. Il robot interviene allora dicendogli che Gagambo è il capo di un impero cattivo che è il più forte del pianeta e che le astronavi con le quali vuole andarsene si trovano solo lì. Mentre parlano sono spiati dall'auto di ricognizione "Grillotalpa".

Act 8: Mighty Roid
Dopo aver fatto rapporto, il soldato dell'impero Gagambo, Tsukutsukuken, esce allo scoperto e li attacca con uno spara-fumo senza ottenere risultati e ricevendo un pugno da Roid che lo mette in fuga. Roid scoprendo che i soldati sono così deboli decide di attaccare l'impero Gagambo.

Act 9: Contrattacco dell'impero Gagambo
L'imperatore dopo aver saputo della sconfitta di Tukutsukuken ordina che i due paladini piangano sotto i colpi del bombardiere Ronzon ma, vista l'ora, decide di rinviare gli attacchi al giorno dopo. Nel frattempo anche Pola e Roid si accampano per la notte.

Act 10: La via della strizza
Durante il tragitto i paladini vengono attaccati da Patapata Dragon che viene steso con una martellata di gomma sulla testa ad opera di Pola, la quale rivela a Roid che su quel pianeta sono tutti deboli. Vengono poi attaccati da un granchio sul quale non hanno effetto le martellate perché è l'unico forte del pianeta. Roid lo supplica di perdonarlo ed il granchio risponde che solo se vincerà a morra cinese lo perdonerà. Roid butta forbici vincendo contro la carta della chela che si rivela essere a cinque punte e così anche il granchio scappa.

Act 11: Il grande raid aereo
Il bombardiere Ronzon, guidato dall'imperatore Gagambo stesso con a bordo altri soldati, inizia a bombardare i paladini fino a che Roid con una pistola non lo distrugge.

Act 12: La sconfitta di Gagambo
Gagambo non si arrende e rivela di avere poteri soprannaturali ai quali credono anche Pola ed il robot L'imperatore con molta fatica fa cadere una matita messa in piedi lasciando tutti attoniti eccetto Roid che va a cercare qualche trucco spezzando in due la matita e spaventando tutti. Gagambo gli lancia allora un elastico e Roid si arrabbia facendolo arrendere.

Act 13: L'astronave insetto
Pola chiede soldi, il robot carburante e Roid un'astronave. Tutte le richieste vengono soddisfatte anche se a Roid viene dato un uovo dal quale nascerà una larva che succhiando il carburante diventerà un'astronave. Prima che partano due gorilla chiedono ai paladini di poter portare anche loro sulla Terra e dicono di essere ex-prigionieri di Gagambo.

Act 14: Special guest
Nello spazio i paladini vengono attaccati dai due alieni di Dr. Slump che dopo aver compiuto l'arrembaggio sull'astronave insetto scappano alla vista di Arale Norimaki uscita dai fumetti di Roid.

Act 15: Ancora tre pagine
Mentre stanno per atterrare sulla terra Pola preme il pulsante della macchina del tempo tornando all'epoca dei dinosauri. Pola, Roid ed il robot rientrano nell'astronave e Roid vuole tornare nel futuro ma l'astronave va solo nel passato. I due gorilla sono rimasti sulla Terra e decidono di fare molti figli, rivelando di chiamarsi Adamo ed Eva.

Note di produzione 
La rivista settimanale giapponese Shōnen Jump organizza una volta l'anno un concorso premio votato dai lettori, con cui vengono scelti dieci autori che devono disegnare ognuno un'opera di 45 pagine. Anche Akira Toriyama fu scelto fra quei dieci. Nonostante disegnò l'intera opera con un pennarello per risparmiare tempo arrivò primo vincendo un viaggio in Svizzera; quell'opera era Pola & Roid, che sarebbe stata pubblicata sul numero 17 del settimanale nel 1981.

Akira Toriyama